Isenbeck bezeichnet

 Karl Isenbeck (1904–1945), deutscher Pflanzenzuchtwissenschaftler
 Ludwig Isenbeck (1882–1958), deutscher Bildhauer
 Isenbeck, ehemalige deutsche Brauerei aus Hamm, heute noch als Biermarke unter Warsteiner erhalten.